Osoby o tym nazwisku:
 Gaëtan Bucki – francuski lekkoatleta
 Krzysztof Bucki – polski malarz
 Jakub Bucki – polski siatkarz
 Rudolf Bucki – polski żołnierz podziemia
 Wilhelm Bucki – rzymskokatolicki duchowny i kompozytor